Маслюко́в — белорусская, русская и украинская фамилия, от белор., укр. и зап.-русск. «маслюк» (маслёнок).

Известные носители 
 Маслюков, Алексей Семёнович (1904—1962) — советский актёр и режиссёр кино.
 Маслюков, Валентин Сергеевич (род. 1949) — писатель, заместитель главного редактора журнала «Всемирная литература» (Минск).
 Маслюков, Даниил Константинович (род. 1995) — российский хоккеист.
 Маслюков, Иван Валентинович (род. 1981) — владелец ООО «Encounter», писатель, режиссёр.
 Маслюков, Константин Николаевич (род. 1970) — советский и российский хоккеист. Тренер.
 Маслюков, Юрий Дмитриевич (1937—2010) — советский и российский государственный деятель.

Цирковая династия 
Маслюковы — династия артистов цирка и эстрады:
 Маслюков, Семён Иванович (1891—1947) — советский акробат, буффонадный клоун.
 Доминика Ивановна (1895—1965) — советская акробатка, танцовщица (жена С. И. Маслюкова, до замужества — Волошина).
их сыновья:
 Маслюков, Александр Семёнович (1912—1984) — советский акробат, музыкальный эксцентрик.
 Маслюков, Леонид Семёнович (1913—1992) — советский акробат, эксцентрик.
 Маслюков, Дмитрий Семёнович (1916—1940) — советский акробат, клоун, первый исполнитель двойного сальто-мортале в советском цирке.

Примечания

Литература 
 Маслюков С. И. По афише — 4 Маслюкова: Акробаты — прыгуны // Советский цирк, 1918—1938. Сборник. — М., 1938. — С. 15—34.
 Дмитриев Ю. А. Маслюковы // Большая Советская энциклопедия. В 30 т. 3-е изд. Т. 15. — М., 1974. — С. 445.

См. также 
 Масляков